Цей список є списком видів птахів, записаних на території Фарерських островів (Північна Атлантика). 

Із 126 зазначених в таблиці видів, 1 — вимерлий, 1 — уразливий, 2 — перебувають у близькому до уразливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Фарерські острови
Фауна Фарерських островів